ТШ — многозначная аббревиатура:
 ТШ — таймер шахматный
 ТШ — танковый шарнирный
 ТШ — тарно-штучный
 ТШ — телекоммуникационный шкаф
 ТШ — телескопический шарнир
 ТШ — температурный шов
 ТШ — техническая школа
 ТШ — трафарет шрифтовой
 ТШ — тренерский штаб
 ТШ — триггер Шмитта
 ТШ — тяжёлый штурмовик
 ТШ — травмотический шок

См. также 
  — аббревиатура латиницей